Tretopleura är ett släkte av svampdjur. Tretopleura ingår i familjen Uncinateridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Tretopleura